Clavellinera puede referirse a:

El nombre común de la planta Bupleurum barceloi.
El nombre común de la planta Dianthus lusitanus.